Алмодовар — португальська власна назва.

Топоніми

Алмодовар  — муніципалітет
 Алмодовар (парафія)